Бенак — топоним:

 Бенак — коммуна во Франции, департамент Арьеж.
 Бенак — коммуна во Франции, департамент Верхние Пиренеи.
 Замок Бенак — средневековое укрепление во Франции, расположено в долине Дордони.

См. также 
 Бена